Одюбон, Одубон () — топоним и фамилия.

Фамилия 
 Одюбон, Джон Джеймс (1785—1851) — американский натуралист, орнитолог и художник-анималист.

Топоним 
 Одубон — город в штате Айова (США).
 Одубон — округ в штате Айова (США).
 Одубон — город в штате Нью-Джерси (США).